Mela i smoki (ang. Florrie's Dragons, 2010-2011) – brytyjski serial animowany, stworzony przez wytwórnię Wish Films i Clockwork Zoo.

Premiera serialu miała miejsce w Wielkiej Brytanii 7 września 2010 roku na brytyjskim kanale Disney Channel. W Polsce premiera serialu zadebiutowała 1 września 2014 roku na antenie MiniMini+.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach małej księżniczki imieniem Mela, która mieszka w bajkowej krainie w zamku. Jej najlepszymi przyjaciółmi są kolorowe i wesołe smoki – Drogi Smok, Tut-Tut, Pom, Pon, Chlap-Chlap i Zum-Zum, a każdy z nich posiada niesamowite umiejętności. Mela i smoki wspólnie przeżywają niezwykłe przygody oraz odkrywają znaczenie prawdziwej przyjaźni.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie platformy nc+ – START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Marek Robaczewski
Dialogi polskie:
 Barbara Robaczewska (odc. 1-16, 25-42),
 Marta Robaczewska (odc. 17-24, 46-52)
Dźwięk i montaż: Monika Szuszkiewicz
Kierownik produkcji: Anna Kuszewska
Wystąpili:
 Sara Lewandowska – Mela
 Mikołaj Klimek – Drogi Smok
W pozostałych rolach:
 Adam Krylik
 Karol Wróblewski
 Anna Apostolakis
 Marek Robaczewski
 Paweł Ciołkosz
i inni

Lektor: Sara Lewandowska

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2011